Соревнования среди женщин в дисциплине сноуборд-кросс на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 31 января и 1 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновались 27 спортсменок из 10 стран мира. 

Действующей чемпионкой мира являлась американская сноубордистка Линдси Джекобеллис.

Олимпийская чемпионка 2014 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в этой дисциплине Ева Самкова из Чехии выиграла свою первую медаль на чемпионатах мира, которая стала золотой.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC-7)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовали 27 сноубордисток. В следующий раунд вышли 16 спортсменок, показавшие лучший результат.

Плей-офф

Четвертьфиналы 

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 2

Заезд 4

Полуфиналы 

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал В

Главный финал

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Финальный раунд. Отчёт
 Квалификация. Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019